Перла може да се отнася за:

 Перла – твърд заоблен предмет, образуван от някои мекотели, най-вече стриди
 Перла (Доха) – изкуствен остров и квартал в Доха, Катар
 Перла – друго име на бисерната гъба (Amanita rubescens)
 „Перла (стихотворение)“ – средноанглийско алитеративно стихотворение, написано в късния 14 век
 „Перла (резиденция)“ – някогашна българска държавна резиденция на Черно море, северно от Приморско
 „Перла (сериал)“ – турски телевизионен сериал (2005-2007)